Abetz ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Abetz (* 1958), australischer Politiker
 Karl Abetz (1896–1964), deutscher Forstwissenschaftler und Hochschullehrer
 Otto Abetz (1903–1958), deutscher Kunstlehrer und Diplomat, Nationalsozialist
 Peter Abetz (* 1952), australischer Politiker und Geistlicher

Siehe auch:
 Apetz